Phlebocarya är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Phlebocarya ingår i familjen Haemodoraceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Himmelsblomsordningen
Phlebocarya